Argaios (en grec ancien :  / ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 deux rois macédoniens de la dynastie des Argéades :
 Argaios I, qui règne de 678 à 640 av. J.-C. environ ;
 Argaios II, qui règne de 393 à 392 av J.-.C. environ.